Edgar Alain Grospiron (* 17. März 1969 in Annecy, Département Haute-Savoie) ist ein ehemaliger französischer  Freestyle-Skier. Er auf die Buckelpisten-Disziplin Moguls spezialisiert und wurde 1992 Olympiasieger.

Biografie 
Grospiron gewann bei den  Olympischen Spielen 1992 in Albertville den ersten Freestyle Wettbewerb Buckelpiste. Bei den Spielen von  Lillehammer 1994 gewann er im gleichen Wettbewerb die Bronzemedaille. Zudem wurde er auf der Buckelpiste dreimal Weltmeister und gewann viermal die Disziplinenwertung sowie 28 Rennen im Weltcup. Seine Rekorde in dieser Disziplin wurden erst zwei Jahrzehnte später von Mikaël Kingsbury übertroffen.

Erfolge

Olympische Spiele 
 Calgary 1988: 3. Moguls (Demonstrationswettbewerb)
 Albertville 1992: 1. Moguls
 Lillehammer 1994: 3. Moguls

Weltmeisterschaften 
 Calgary 1988: 3. Moguls
 Oberjoch 1989: 1. Moguls
 Lake Placid 1991: 1. Moguls
 Altenmarkt-Zauchensee 1993: 36. Moguls
 La Clusaz 1995: 1. Moguls

Weltcupwertungen

Weltcupsiege 
Grospiron errang im Weltcup 57 Podestplätze, davon 28 Siege:

Weitere Erfolge 
 Moguls-Silber bei den Internationalen Jugendspielen 1987

Weblinks 

 
 
 Edgar Grospiron Consulting

Einzelnachweise 

Freestyle-Skier (Frankreich)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
Olympiateilnehmer (Frankreich)
Olympiasieger (Freestyle-Skiing)
Weltmeister (Freestyle-Skiing)
Franzose
Geboren 1969
Mann